

Patronymie 

 Alban Lenoir (1980-), acteur français
 Albert Lenoir (1801-1891), architecte d'histoire, fondateur du Musée du Moyen Âge, fils d'Alexandre Lenoir
 Alfred Lenoir (1850-1920), sculpteur français, petit-fils d'Alexandre Lenoir
 Alexandre Lenoir (1761-1839), archéologue français, fondateur du Musée des monuments français
 Alexandre Lenoir (1992-), artiste peintre franco-caribéen
 André Lenoir (1934-), peintre français
 Auguste Nicolas Lenoir (1776-1850), général français
 Bernard Lenoir (1945-), animateur radio français
 Billy Lenoir (1942-2007), joueur de tennis américain
 Blandine Lenoir (1973-), actrice, réalisatrice et scénariste française
 Bruno Lenoir (vers 1727-1750), dernier condamné pour homosexualité en France, avec Jean Diot
 Camille Lenoir, député de la Troisième République
 Charles Amable Lenoir (1860-1926), peintre français
 Charles Joseph Lenoir (1844-1899), sculpteur français
Daniel Lenoir (1955-), haut-fonctionnaire français
Denis Lenoir (1949-), chef-opérateur français
  (1935-), chimiste allemand
 Étienne Lenoir (1699-1778), horloger
 Étienne Lenoir (technicien scientifique) (1744-1832), constructeur français d'instruments astronomiques
 Étienne Lenoir (1822-1900), inventeur belge et français, créateur du premier moteur à allumage commandé opérationnel
 François Richard-Lenoir ou François Richard (1765-1839), industriel français
 Frédéric Lenoir (1962-), écrivain français
  (1825-1909), chimiste, physicien, entrepreneur et mécène allemand
 Georgette Lenoir, athlète française
 Hélène Lenoir (1955-), romancière française
 Jacques-Louis Le Noir (1720-1792), historiographe français
 J. B. Lenoir (1929-1967), bluesman américain
 Jean Le Noir (actif vers 1335-1385), enlumineur français
 Jean Le Noir (1622-1692), théologien et canoniste français
 Jean-Charles-Pierre Lenoir (1732-1807), magistrat au Châtelet, lieutenant général de police, président de la Commission des finances
 Jean-Claude Lenoir (1944-), homme politique français
 Jean-Jacques Lenoir-Laroche (1749-1825), homme politique français
 Jean-Joseph Étienne Lenoir (1822-1900), ingénieur belge naturalisé français
 Jean-Joseph Lenoir (1913-2002), homme politique belge
 José Lenoir (1976-), céiste français
 Joseph Lenoir (1822-1861), poète et journaliste canadien
 Joseph Lenoir-Dufresne (1768-1806), industriel français
 Louis Auguste Théodore Lenoir, homme politique français
 Louis-Charles Lenoir (1725-1810), général français de la révolution et de l’Empire
 Manon Petit-Lenoir (1998-), snowboardeuse française
 Marcel Lenoir, voir Marcel-Lenoir
 Maxime Lenoir (1888-1916), as de l'aviation français de la Première Guerre mondiale
 Monick Lenoir, peintre française
 Maurice Lenoir, pseudonyme de Eugène Galien-Laloue (1854-1941)
 Michel Lenoir (1951-), jockey et entraîneur français
 Michel Étienne Lenoir de La Cochetière (1765-1797), général de brigade français
 Nicolas Lenoir (v. 1733-1810), dit Lenoir le Romain, architecte français
 Noëlle Lenoir (1948-), femme politique française
 Noémie Lenoir (1979-), mannequin et actrice française
 Philippe Lenoir, peintre français
 Pierre Lenoir (1879-1953), sculpteur français
 Pierre Lenoir (1943-), ingénieur du son français
 Pierre-Yvon Lenoir (1936-2015), athlète français
 Robert Le Noir (ou Lenoir) (1896-1973), artiste français, peintre, dessinateur de presse et illustrateur
 René Lenoir (1927-2017), homme politique français
 Rosetta LeNoire (1911-2002, née Rosetta Olive Burton), actrice, productrice et scénariste américaine
 Rudy Lenoir (1913-1995), acteur français
 Serge Lenoir (1947-), footballeur français
 Simon-Bernard Lenoir (1729-1791), pastelliste
 Suzanne Lenoir, athlète française
  (1948-), historien des sciences américain
 William B. Lenoir (1939-2010), astronaute américain
  (1751–1839), officier de la Guerre d'indépendance et homme politique américain

Pseudonyme 

 Jean Lenoir, pseudonyme de Hilde Spiel (1911–1990), écrivaine et journaliste autrichienne
 Marcel-Lenoir (1872-1931), pseudonyme de Jules Oury, peintre français.

Toponymie

Arboretum Robert Lenoir, jardin botanique belge

Canton Lenoir, canton du territoire non organisé Lac-de-la-Maison-de-Pierre, dans la MRC de Antoine-Labelle, dans les Laurentides, au Québec
 Lac Lenoir, plan d'eau du territoire non organisé Lac-de-la-Maison-de-Pierre, dans la MRC de Antoine-Labelle, dans les Laurentides, au Québec
 Rivière Lenoir, tributaire de la Rivière Rouge (versant de la rivière des Outaouais) coulant dans le territoire non organisé Lac-de-la-Maison-de-Pierre, dans la MRC de Antoine-Labelle, dans les Laurentides, au Québec

Lenoir, ville américaine de Caroline du Nord
 Comté de Lenoir, comté américain de Caroline du Nord
 Lenoir City, ville américaine du Tennessee
 l'

Perpezac-le-Noir, commune française de la Corrèze
 Richard-Lenoir, station du métro parisien

Titre 

 C'est Lenoir, émission de radio diffusée sur France Inter de 1990 à 2011

Paronyme 
Paul Lanoir, figure du syndicalisme jaune

Patronyme français
Homonymie de localités aux États-Unis